Чемпионат Люксембурга по футболу 1985/1986 — 72-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1985/1986
Люксембург
Люксембург
1985 год в Люксембурге
1986 год в Люксембурге